Michael Eberth ist der Name folgender Personen:

* Michael Eberth (Dramaturg) (* 1943), deutscher Dramaturg
 Michael Eberth (Musiker) (* 1959), deutscher Cembalist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Michael Ebert